Кызылярово () — деревни в Башкортостане.

 Кызылярово (Абзановский сельсовет) — деревня в Архангельском районе Башкортостана.
 Кызылярово (Яныбаевский сельсовет) — деревня в Зианчуринском районе Башкортостана.